Niemcy:
 Holtenau – dzielnica Kilonii

Osoby:
 Gerd Holtenau – niemiecki aktor

Inne:

 Holtenau – statek